Ива́н Бо́лдырев:
 Болдырев, Иван (род. 1949) — канадский хоккеист русско-сербского происхождения.
 Болдырев, Иван Алексеевич — российский историк философии, переводчик, лауреат премии Мориса Ваксмахера.
 Болдырев, Иван Васильевич (1849/1850—1898) — российский фотограф.
 Болдырев, Иван Владимирович (род. 1988) — российский хоккеист, защитник.
 Болдырев, Иван Михайлович (? — 1819) — русский врач, доктор медицины. 
 Болдырев, Иван Никитович (1928—2006) — Герой Социалистического Труда, комбайнёр.
 Шкотт (Болдырев), Иван Андреевич (1903—1933) — русский писатель.